Delfim Moreira est une municipalité de l'État brésilien du Minas Gerais ;
 Delfim Moreira da Costa Ribeiro fut un président du Brésil.